GDPD2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 539 амінокислот, а молекулярна маса — 61 729.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки